Блистер може да се отнася за:

 Блистерна опаковка – тип опаковка. Например, за дребна електроника, батерии или таблетки.
 Издаден обтекаем илюминатор, наблюдателен купол (понякога с турел), позволяващ на намиращия се вътре наблюдател да има широк обзор; използва се, в частност, в авиацията и подводните изследвания.
 Блистер – издаден над корпуса на транспортно средство обтекател или защитен кожух на прибор.
 Противоторпеден бул – в англоезичната литература понякога се именува и „противоторпеден блистер“.
 Блистер – вид платно, а именно асиметричен спинакер.

Източници